John Thomson kan syfta på bland andra:

* John Thomson (1765–1846), skotsk läkare
 John Thomson (1837–1921), skotsk fotograf
 John Thomson (1778–1840), skotsk landskapsmålare
 John Renshaw Thomson (1800–1862), amerikansk politiker
 John Turnbull Thomson (1821–1884), brittisk ingenjör
 John Millar Thomson (1849–1933), brittisk kemist

Se även 
 John Thompson